Iguania è un infraordine di sauri che comprende iguane, camaleonti e agame.

Gli Iguania più antichi noti provengono dal Cretacico superiore della Mongolia (ad esempio Saichangurvel).

Sistematica 
L'infraordine Iguania comprende le seguenti famiglie

Agamidae (agame, draghi barbuti e simili)
Chamaeleonidae (camaleonti)
Corytophanidae (basilischi e simili)
Crotaphytidae (lucertole dal collare e lucertole leopardo)
Dactyloidae
Hoplocercidae (lucertole dalla coda spinosa)
Iguanidae (iguane propriamente dette)
Leiocephalidae
Leiosauridae
Liolaemidae
Opluridae (iguane del Madagascar)
Phrynosomatidae (rospi cornuti e lucertole spinose)
Polychrotidae (anolidi e lucertole con l'elmo)
Tropiduridae (lucertole delle rocce)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Sauri